Aislaby ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Aislaby (County Durham)
 Aislaby (Ryedale)
 Aislaby (Scarborough)